Rolleston kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rolleston (ort i Australien), Queensland, Central Highlands,

Nya Zeeland 

 Rolleston (ort i Nya Zeeland), Canterbury, Selwyn District,

Storbritannien 

 Rolleston, Nottinghamshire, ort i England, 
 Rolleston, Leicestershire, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar